Dvouhra juniorek US Open 2019 probíhala v první polovině září 2019. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šedesát čtyři hráček. Obhájkyní titulu byla čínská tenistka Wang Si-jü, která již nebyla věkově způsobilá do juniorské kategorie zasáhnout.

Vítězkou se stala čtvrtá nasazená, 17letá Kolumbijka María Camila Osoriová Serranová, jež ve finále za 47 minut deklasovala o rok mladší americkou kvalifikantku Alexandru Yepifanovovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–0. Juniorskou kariéru tak kolumbijská tenistka ukončila ziskem premiérového grandslamového titulu. Do juniorského kombinovaného žebříčku ITF si připsala 375 bodů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2019
Juniorský tenis v roce 2019